Żukowice puede hacer referencia a dos lugares de Polonia:

 Żukowice, un municipio y una localidad del voivodato de Baja Silesia; o
 Żukowice, una localidad del voivodato de Santa Cruz.